Auro – forma maschile del nome proprio di persona Aura
Auro – frazione di Casto (provincia di Brescia)
Auro – torrente che, assieme al Meta, forma il fiume Metauro